

Film 
 The Trinity – cortometraggio del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 The Trinity – film del 2005 diretto da Travis Johnson e Michael Walsh

Musica 
 The Trinity – gruppo musicale progressive rock britannico che suonò con Brian Auger
 The Trinity – album dei Sean Paul del 2005
 The Trinity – EP dei The LOX del 2013

Pagine correlate 
 Trinity